Mariti a congresso  (Napoleon ist an allem schuld) – film del 1938 diretto da Curt Goetz
Mariti a congresso – film del 1961 diretto da Luigi Filippo D'Amico